Belcastel (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Belcastel (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje